Евсе́вий ( «благочестивый») — греческое и каноническое православное имя; сокращенная русская форма — Евсей:
 Евсевий (? — 309/310) — римский папа с 18 апреля по 17 июля 309/310.
 Евсевий из Верчелли (ок. 283—371/372) — святой Евсевий, первый епископ Верчелли.
 ; V век) — византийский церковный деятель, епископ города Дорилей, противник ересей Нестория и Евтихия.
 Евсевий Затворник (IV век — V век) — христианский подвижник, сирийский пустынник, преподобный, настоятель монастыря около селения Теледа. Память — , 23 января.
 Евсевий Кесарийский (ок. 263—340) — отец церковной истории.
 Евсевий Миндский (IV век) — античный философ-неоплатоник, представитель Пергамской школы неоплатонизма, ученик Эдесия.
 Евсевий Никомедийский (? — 341) — константинопольский епископ (338—341).
 Евсевий Римский — мученик.
 Евсевий Римлянин — исповедник.
 Евсевий Сирийский (IV век — до 444 года) — христианский подвижник, сирийский пустынник, преподобный. Память — , 15 февраля.
 Евсевий Схоластик (IV век — первая половина V века) — византийский писатель-историк, поэт, автор сочинения «История Гайны».
 Евсевий Эмесский (ок. 300 — ок. 360) — греческий священнослужитель, экзегет.

 Евсевий (Гроздов) (1866—1929) — епископ Русской православной церкви и Эстонской апостольской православной церкви (в миру — Евстафий Гроздов).
 Евсевий (Ильинский) (1809—1879) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тверской и Кашинский.
 Евсевий (Никольский) (1860—1922) — митрополит Евсевий (в миру Евгений Никольский) Русской православной церкви.
 Евсевий (Орлинский) (1808—1883) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Могилёвский и Мстиславский.
 Евсевий (Политыло) (1928—2012) — митрополит Украинской православной церкви Киевского патриархата (в миру — Виталий Политыло).
 Евсевий (Рождественский) (1886—1937) — архиепископ Шадринский (в миру Евгений Рождественский) Русской православной церкви.
 Евсевий (Саввин) (род. 1939) — митрополит Русской православной церкви (в миру Николай Саввин).
 Евсевий (Самарцев) (1905—1968) — епископ Русской древлеправославной церкви.
 Евсевий (Тюхлов) (род. 1975) — архиерей Белорусской православной церкви, епископ Друцкий, викарий Гомельской епархии (в миру Константин Тюхлов).

 Флавий Евсевий — римский консул 347 года.
 Флавий Евсевий — консул 359 года, очевидно, сын предыдущего.

Примечания